Tamarín či tamarin má více významů:

 tamarín – rod z řádu primátů
 tamarín běloruký
 tamarín pinčí
 tamarín vousatý
 tamarín žlutoruký
 Tamarin (software) – software, open source kompilátor JavaScriptu